Súľov je název více míst: 
 Súľov, zřícenina strážního hradu v Súľovských skalách v CHKO Strážovské vrchy, na území části Súľov obce Súľov-Hradná v okrese Bytča v Žilinském kraji
 Súľov (Súľov-Hradná), severní část obce Súľov-Hradná v okrese Bytča v Žilinském kraji
 Súľov (903 m), kopec na česko-slovenské hranici na hranici CHKO Kysuce a CHKO Beskydy, s vrcholem na území slovenské obce Klokočov v okrese Čadca v Žilinském kraji
 Sulov (943 m), kopec na česko-slovenské hranici na hranici CHKO Kysuce a CHKO Beskydy, s vrcholem na území slovenské obce Klokočov v okrese Čadca v Žilinském kraji, asi kilometr severně od kopce s obdobným názvem Súľov (903 m)